Соревнования по волейболу на XIV летних Азиатских играх проходили со 2 по 13 октября 2002 года в Пусане (Южная Корея) с участием 9 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Южной Кореи, у женщин — сборная Китая.

Команды-участницы

Мужчины 
Индия, Иран, Катар, Китай, Макао, Пакистан, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Казахстан, Китай, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выходят в плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места, по такой же системе разыгрывают итоговые 5—8-е места.

Женщины 
6 команд-участниц на предварительном этапе проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выходят в финал и определяют победителя турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 2 октября: Иран — Макао 3:0 (25:15, 25:15, 25:15); Южная Корея — Индия 3:0 (25:22, 25:17, 27:25).
 3 октября: Иран — Индия 3:2 (25:20, 25:23, 37:39, 26:28, 15:12).
 4 октября: Индия — Макао 3:0 (25:13, 25:16, 25:21); Южная Корея — Катар 3:0 (25:14, 25:19, 25:13).
 5 октября: Иран — Катар 3:0 (25:22, 25:15, 25:22).
 7 октября: Катар — Макао 3:1 (25:16, 18:25, 25:22, 25:17); Южная Корея — Иран 3:0 (25:17, 25:20, 25:12).
 8 октября: Индия — Катар 3:0 (25:22, 25:17, 25:14); Южная Корея — Макао 3:0 (25:15, 25:13, 25:11).

Группа B 

 3 октября: Китай — Япония 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 25:22); Тайвань — Пакистан 3:0 (25:18, 25:19, 28:26).
 5 октября: Китай — Тайвань 3:1 (29:27, 25:23, 24:26, 25:20); Япония — Пакистан 3:0 (25:16, 25:18, 25:13).
 6 октября: Китай — Пакистан 3:1 (25:16, 25:16, 17:25, 25:21); Япония — Тайвань 3:2 (25:21, 25:18, 21:25, 19:25, 15:10).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
11 октября
 Иран — Китай 3:2 (25:16, 19:25, 25:21, 22:25, 15:11)
 Южная Корея — Япония 3:0 (27:25, 25:21, 27:25)

Полуфинал за 5—8 места 
10 октября
 Индия — Пакистан 3:0 (25:15, 25:17, 25:15)
 Тайвань — Катар 3:0 (25:14, 25:22, 25:19)

Матч за 7-е место 
12 октября
 Пакистан — Катар 3:0 (25:17, 25:21, 25:22)

Матч за 5-е место 
12 октября
 Индия — Тайвань 3:1 (25:23, 25:21, 18:25, 34:32)

Матч за 3-е место 
13 октября
 Япония — Китай 3:2 (22:25, 22:25, 25:22, 25:16, 15:9)

Финал 
13 октября
 Южная Корея — Иран 3:0 (25:18, 25:19, 25:23)

Женщины

Предварительный этап 

 2 октября: Япония — Тайвань 3:0 (25:20, 25:16, 28:26); Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:14, 25:21, 25:13).
 3 октября: Китай — Казахстан 3:0 (25:9, 25:19, 25:12).
 4 октября: Китай — Тайвань 3:0 (25:20, 25:18, 25:15); Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:23, 25:23, 25:20).
 5 октября: Япония — Таиланд 3:0 (25:21, 25:18, 25:16).
 6 октября: Китай — Таиланд 3:0 (25:17, 25:20, 25:17); Южная Корея — Япония 3:0 (25:19, 25:20, 25:22).
 7 октября: Тайвань — Казахстан 3:1 (15:25, 25:16, 25:14, 25:21); Китай — Япония 3:0 (25:18, 25:11, 25:18).
 8 октября: Таиланд — Казахстан 3:1 (25:19, 30:28, 19:25, 25:18); Южная Корея — Тайвань 3:2 (27:29, 20:25, 26:24, 25:15, 15:7).
 10 октября: Китай — Южная Корея 3:0 (25:19, 25:15, 25:15).
 11 октября: Япония — Казахстан 3:0 (25:10, 25:14, 25:15); Тайвань — Таиланд 3:0 (28:26, 25:22, 25:17).

Финал 
12 октября
 Китай — Южная Корея 3:1 (25:12, 25:16, 22:25, 25:19)

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Южная Корея: Син Чжин Сик, Ким Се Чжин, Пак Чже Хан, Ё О Хён, Чхве Тхэ Ун, Ким Сан У, Пан Син Бон, Син Сон Хо, Ли Гён Су, Сок Чжин Ук, Квон Ён Мин, Чан Бён Чхоль.

  Иран: Амир Хоссейн Моназзами, Амир Хоссейни, Аббас Газемиан, Пейман Акбари, Мохаммад Мансури, Асанолла Ширкаванд, Махмуд Афшардуст, Бехнам Махмуди, Мохаммад Торкашванд, Афшин Олиаеи, Алиреза Бехбуди, Рахман Мохаммадирад.

  Япония: Кэндзи Ямамото, Мицаки Утэна, Юитиро Савахата, Масаюки Идзумикава, Юкито Токумото, Наоки Морокума, Масахиро Миясита, Такамаса Судзуки, Дайсукэ Усами, Такэхиро Кихара, Кота Ямамура, Ю Косикава.

Женщины 
  Китай: Чжан Цзин, Фэн Кунь, Ян Хао, Лю Яньань, Ли Шань, Чжоу Сухун, Чжао Жуйжуй, Чжан Юэхун, Чэнь Цзин, Сун Нина, Ли Ин, Сён Цзи.

  Южная Корея: Кан Хе Ми, Гу Мин Чжон, Ким Са Ни, Чхве Кван Хи, Пак Ми Гён, Гу Ки Лан, Чон Сон Хе, Ли Мён Хи, Ким Ми Чжин, Чан Со Юн, Чжон Дэ Ён, Ким Нам Сун.
 
  Япония: Минако Онуки, Тикако Кумамаэ, Синако Танака, Кана Ояма, Хисако Мукаи, Сатико Кодама, Миюки Такахаси, Макико Хораи, Юко Сано, Сатико Сугияма, Аи Отомо, Мегуми Кавамура.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

2002
2002 год в волейболе